FX steht als Abkürzung für:
 FedEx Express, US-amerikanische Fluggesellschaft von FedEx (IATA-Code);
 FX Market, „Foreign Exchange“, siehe Devisenmarkt;
 FX Network, US-amerikanischer Fernsehsender;
 FX-Format, Sensorgröße bei Digitalkameras, siehe Vollformatsensor;
 FX-Serie von AMD-Mikroprozessoren, siehe AMD FX;
 das englische Wort effects (dt. Effekte), beispielsweise in den Zusammenhängen
 Special FX (siehe Spezialeffekt),
 Effektgerät (Musik);
 France métropolitaine nach dem ISO 3166-1-Code;
 Lesotho nach dem ICAO-Code;

Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Lincoln (Lincolnshire);
 Norwegen: Hamar in der Provinz Innlandet.

Sonstiges:
 Vollformatsensor für Nikon digitale Spiegelreflexkameras
 JavaFX, eine Programmierschnittstelle

Fx steht als Abkürzung für:
 Fraktur, medizinischer Fachbegriff für Knochenbruch;
 Mozilla Firefox, Webbrowser.

F/X steht für:
 F/X – Tödliche Tricks, ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1986;
 F/X 2 – Die tödliche Illusion, die Fortsetzung von F/X aus dem Jahr 1991;
 F/X: The Series, 40-teilige US-amerikanisch-kanadische Fernsehserie (1996–1998).

Abkürzung